Боэт Сидонский:
 Боэт Сидонский (1 в. до н. э.) — греческий философ-перипатетик.
 Боэт Сидонский (2 в. до н. э.) — греческий философ-стоик, ученик Диогена Вавилонского.